La saison 2017-2018 de EFL Championship est la  de la deuxième division anglaise.

Les vingt-quatre clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres. À la fin de la saison, les deux premiers sont promus en Premier League et les quatre suivants s'affrontent en barrages. Les trois derniers sont quant à eux relégués en League One.

La compétition est remportée par Wolverhampton Wanderers, qui décroche son quatrième titre de champion de deuxième division et accède à la première division, accompagné par son dauphin Cardiff City et par le Fulham FC, vainqueur des barrages de promotion. Dans le même temps, le Sunderland AFC, déjà relégué de première division la saison précédente, est relégué en troisième division, de même que le Barnsley FC et Burton Albion.

Clubs participants 

Un total de vingt-quatre équipes participent au championnat, dix-huit d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois promus de League One et trois relégués de Premier League.

Légende des couleurs

Changements d'entraîneurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Résultats

Barrages de promotion

Meilleurs buteurs

Récompenses de la saison

Équipe-type 
Équipe-type de Championship 2017-2018 :
 Gardien : John Ruddy (Wolverhampton Wanderers)
 Défenseurs : Ryan Fredericks (Fulham FC) Souleymane Bamba (Cardiff City) Willy Boly (Wolverhampton Wanderers) Ryan Sessegnon (Fulham FC)
 Milieux de terrain : Tom Cairney (Fulham FC) Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers) James Maddison (Norwich City) Bobby Reid (Bristol City)
 Attaquants : Leon Clarke (Sheffield United) Matej Vydra (Derby County)

Récompenses mensuelles 
Le tableau suivant récapitule les différents vainqueurs des titres honorifiques d'entraîneur et de joueur du mois.

Notes et références 

2017-2018
Angleterre M2
Football M2
Championnat M2